

Toponyme 
 Cousine est une île de l'archipel des Seychelles.

Cinéma 
 Cousine est un film français d'André Hugon sorti en 1914 ;
 Les Cousines (Yellow - Le cugine) est un film italien de Gianfranco Baldanello sorti en 1969 ;
 Les Cousines est un film français de Louis Soulanes sorti en 1970 ;
 La Cousine (La cugina) est un film italien d'Aldo Lado sorti en 1974 ; 
 Cousin, cousine est un film français de Jean-Charles Tacchella sorti en 1975.

Autre 
 Cousine est une police d’écriture créée en 2013.